Damn Yankees peut faire référence à :

 Damn Yankees, une comédie musicale de 1955, de George Abbott et Douglass Wallop sur une musique et des paroles de Richard Adler et Jerry Ross.
 Damn Yankees (Cette satanée Lola en version française), un film musical de 1958 basé sur la comédie musicale du même nom.
 Damn Yankees (groupe), un supergroupe américain de hard rock.
 Damn Yankees (album), Le premier album du groupe sorti en 1990.

Voir aussi 
Yankee